AIE steht für:

 Aiome Airport (IATA-Code), Flughafen von Aiome, Papua-Neuguinea
 Air Inuit (ICAO-Code), kanadische Fluggesellschaft
 Arteria iliaca externa oder Äußere Beckenarterie, ein Blutgefäß
 Associazione internazionale degli esorcisti, siehe Internationale Vereinigung der Exorzisten

aIE steht für:
 advanced Industrial Engineering

aie steht für:
 Amara (Sprache) (ISO-639-3-Code), austronesische Sprache auf Neubritannien, Papua-Neuguinea

Abkürzung